Едвардс (округ, Іллінойс)
Едвардс (округ, Канзас)
Едвардс (округ, Техас)